Berchères est un toponyme français utilisé dans :
 Berchères-les-Pierres, commune française du département d'Eure-et-Loir ;
 Berchères-Saint-Germain, commune française du département d'Eure-et-Loir ;
 Berchères-sur-Vesgre, commune française du département d'Eure-et-Loir.